Станция эстакадная, имеет три пути и две боковых платформы у боковых путей.

Станция имеет два выхода — на 33-ю и 34-ю улицы. Круглосуточно открыт только один из них — на 33-ю улицу. Между платформами существует бесплатный переход, который, как и выход на 34-ю улицу, работает не всегда. Если он закрыт, пассажирам приходится платить при входе в вестибюль соседней платформы.

В 1998 году часть названия — Rawson Street — была убрана. Изменения были отражены, как на табличках на станции, так и на картах метро. Решение о восстановлении этой исторической части названия было принято в 2004 году, и с тех пор оно постоянно используется.

До 1949 года часть IRT Flushing Line использовалась двумя компаниями — IRT и BMT, равно как и BMT Astoria Line. Некоторое время станция даже была разделена на две части, на одной из которых останавливались поезда IRT, на другой — BMT. Этот режим работы был характерен для всех станций «двойного использования».

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 33rd Street/Rawson Street
 Station Reporter — 7 Train
 MTA’s Arts For Transit — 33rd Street — Rawson Street (IRT Flushing Line)
 33rd Street entrance from Google Maps Street View
 34th Street entrance from Google Maps Street View